По́вуа (, , «селище, хутір») — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-да-Сеньора-да-Повуа — парафія.
 Повуа (Міранда-ду-Дору) — парафія.
 Повуа-де-Аталайя — парафія.
 Повуа-де-Варзін
 Повуа-де-Ланьозу
 Повуа-де-Ріу-де-Мойнюш — парафія.
 Повуа-де-Сан-Мігел — парафія.
 Повуа-де-Санта-Ірія — парафія.
 Повуа-де-Санту-Адріан — парафія.